Le Shaw Park, anciennement le Canwest Park, est un stade de baseball de Winnipeg, capitale de la province canadienne du Manitoba. Il est situé sur les rives de la rivière Rouge. Il a ouvert le .

Description 
Il a une capacité d'environ 7500 places. Il est le domicile des Goldeyes de Winnipeg, club de baseball professionnel évoluant en association américaine de baseball.

Historique

Événements 
Il a accueilli les épreuves de baseball des Jeux panaméricains de 1999.

Liens externes 
  Site officiel

Équipement sportif achevé en 1999
Stade de baseball au Manitoba
Site des Jeux panaméricains de 1999
Équipement sportif à Winnipeg